Winger bezeichnet:
 Winger, eine US-amerikanische Hardrock-Band aus New York
 Winger (Album), das 1988 veröffentlichte Debütalbum dieser Gruppe
 Tata Winger, ein Kleinbus, den Tata Motors 2007 in Indien herausgebracht
 Brauerei Winger, eine 1931 aufgelassene Brauerei

Winger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Winger (* 1970), US-amerikanische Schriftstellerin
 Debra Winger (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Eduard Winger (1812–1886), deutscher Schauspieler
 Helene Winger (1884–1945), österreichische Malerin
 Helfried Winger, österreichischer Eishockeyspieler
 Jörg Winger (* 1969), deutscher Fernsehproduzent
 Kara Winger (* 1986), US-amerikanische Speerwerferin
 Katja Winger (* 1982), deutsche Archäologin
 Kip Winger (* 1961), US-amerikanischer Musiker
 Wolfram Winger (1961–2018), deutscher Studienrat und Theologe

Siehe auch:

 Wenger
 Weninger
 Weininger